Кюї — прізвище. Відомі носії — Кюї Цезар Антонович, російський композитор.

 Кюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Кюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Кюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна